Die Dubai Tennis Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis 3. März 2003 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf einem Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kopenhagen die Copenhagen Open und in Acapulco das Abierto Mexicano Pegaso gespielt. Letzteres ist genau wie die Dubai Tennis Championships Teil der Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in San José zur niedriger dotierten ATP International Series gehörte.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Franzose Fabrice Santoro, der in diesem Jahr schon im Achtelfinale ausschied. Im Finale setzte sich die Schweizer Nummer 1 der Setzliste Roger Federer gegen den Tschechen Jiří Novák durch. Im Turnierverlauf gab Federer keinen Satz ab. Es war sein zweiter Titel der Saison und sein sechster Karrieretitel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Daniel Nestor, spielten dieses Jahr beide nicht mit. Stattdessen siegte die ungesetzte Paarung aus Leander Paes und David Rikl, die sich im Finale gegen die ebenfalls ungesetzten Zimbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett behauptete. Es war ihr erster gemeinsamer Titel. Für Paes war es der 26. Doppeltitel seiner Karriere, für Rikl der 27.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Dubai